Carlos Esplá (1895-1971) – politico e giornalista spagnolo
 Juan Antonio Esplá (1960) – torero spagnolo
 Luis Francisco Esplá (1957) – torero spagnolo
 María Ángeles Martínez Esplá (1951) – politica spagnola
 Óscar Esplá (1886-1976) – compositore spagnolo